Гэгэ́туй () — улус (село) в Джидинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Гэгэтуйское».

География 
Улус расположен у южного подножия хребта Малый Хамар-Дабан к западу от речки Гэгэтуй (левый приток Джиды), в 9 км северо-западнее районного центра — села Петропавловка. В 3 км южнее селения проходит региональная автодорога Р440 Гусиноозёрск — Закаменск.

История 

Первые упоминания о местности Гэгэтуй появляются в письменных источниках в начале XIX века в связи с основанием Сартул-Гэгэтуйского дацана. Как улус Гэгэтуй образовался приблизительно в 1910-е годы. В 1931 году в селе открылась школа крестьянской молодежи.

Население

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения.

Достопримечательности 
 Сартул-Гэгэтуйский дацан
 Священная гора Баян-Баабай
 Минеральный источник — аршан
 Памятник герою гражданской войны Чулуу Раднаеву
 Народный ансамбль песни и танца "Баяр"

Источники 
 Жамсуева Д. История Сартуло-Гэгэтуйского дацана // Тайны Бурятии, № 2 2004
 Цаганов А. Эмчи-лама — исцелитель страждущих // Буряад Унэн, 3 марта 2011
 Хамаганова Д., Жигжитов Б., Зарубин А. Путь Нимбу-ламы. — Улан-Удэ: Agaar Media, 2012

Примечания

Ссылки 
 Балданова Т. Гэгэтуй — очаг просвещения Джиды // TV Дубль, 19 октября 2011
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»
 Фотографии Сартул-Гэгэтуйского дацана на портале Dzhida.com

Населённые пункты Джидинского района